Гиму (яп. 義務 гиму, "обязанность") — элемент японской культуры, представляющий собой долг или обязательство самого высокого порядка. В отличие от Гири, не имеет ограничений в виде объема или времени, то есть такое обязательство фактически не может быть выполнено. Такой долг человек несет всю жизнь.

Примером гиму могут служить преданность императору, государству и нации, обязательства по отношению к своей работе, долг перед родителями и предками.

Литература 
 Бенедикт Р. Хризантема и меч / ред. Роджер Дж. Дэвис, Осаму Икэно; пер. с англ. Н. М. Селиверстов. — М.: АСТ: Наука, 2016. ISBN 5-02-026868-2, 978-5-02-026291-1, 978-5-02-039639-5.

Культура Японии